Yiling Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yiling Qu (härad i Kina, lat 30,77, long 111,32), Hubei, 
 Yiling, stadsdistrikt, Hubei, 

Robotskapade Kinaförgreningar